

Cinema 
 The Man Within – film del 1912 prodotto dalla Nestor Film Company
 The Man Within – film del 1914 diretto da Wallace Reid
 The Man Within – film del 1916 diretto da Tom Mix
 I contrabbandieri (The Man Within) – film del 1947

Letteratura 
 L'uomo dentro di me (The Man Within) – romanzo di Graham Greene del 1929